Plaatsen en gemeenten
 San Felice del Benaco, gemeente in de Italiaanse provincie Brescia (regio Lombardije)
 San Felice a Cancello, gemeente in de Italiaanse provincie Caserta (regio Campanië)
 San Felice Circeo, gemeente in de Italiaanse provincie Latina (regio Latium)
 San Felice del Molise, gemeente in de Italiaanse provincie Campobasso (regio Molise) 
 San Felice sul Panaro, gemeente in de Italiaanse provincie Modena (regio Emilia-Romagna) 
 San Felice in Val di Non, plaats in de Italiaanse gemeente Unsere Liebe Frau im Walde-Sankt Felix
Personen
 Felix van Cantalice, vrome kapucijn uit de zestiende eeuw